Stanisław Bednarek (1846-1929) – działacz narodowy i plebiscytowy,
 Stanisław Bednarek (ur. 1947) – fizyk, profesor nauk fizycznych.